For the Love of God, pièce instrumentale à la guitare composée et jouée par Steve Vai pour l'album Passion and Warfare, sorti en 1990.
 For the Love of God, sculpture de Damien Hirst créée en 2007, composée d'un crâne humain recouvert de platine et incrusté de diamants.